В список включены официальные символы штата Аляска, США.

Символы штата 

 Флаг Аляски (1927)
 Печать Аляски (1957)
 Девиз (1967): «North to the future»

Флора

Фауна

Геология

Другие символы

См. также 
 Аляска
 Список символов штатов США (бабочки)
 Список символов штатов США (цветы)

Примечания

Ссылки 
 Alaskachamber.com 

 
Аляска
Символы